Almbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gewässer:
 Almbach (Berchtesgadener Ache), linker Zufluss der Berchtesgadener Ache an der Kugelmühle von Markt Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Almbach (Gleißenbach), Bach bei Aufhofen und Dettenhausen in der Gemeinde Egling in Bayern
 Almbach (Isar), rechter Zufluss der Isar bei Almbach, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Almbach (Salzach), Oberalm,  Abfluss des Hintersees zur Salzach bei Hallein, Land Salzburg
 Trojer Almbach, Nebenfluss der Schwarzach in Osttirol
 Almbach (Weißache), linker Zufluss der Weißache (zum Chiemsee) bei Osterbuchberg, Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Almbach (Weißensee), ein Zufluss zum Weißensee in Kärnten

 Zwerchalmbach, rechter Zufluss des Erbachs bei Jägersburg, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Ort:
 Almbach (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Almer Bach, rechter Zufluss des Zellbachs (zur Attel) nahe den Frauenneuhartinger Filzen, Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Almesbach